Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Luxemburg. IJsland heeft geen ambassade in Luxemburg.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Luxemburg
IJslandse